Courcelles kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Courcelles, Belgien, belgisk ort och kommun i provinsen Hainaut, Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Courcelles, Charente-Maritime, fransk kommun i departementet Charente-Maritime, 
 Courcelles, Doubs, fransk kommun i departementet Doubs, 
 Courcelles, Loiret, fransk kommun i departementet Loiret, 
 Courcelles, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle, 
 Courcelles, Nièvre, fransk kommun i departementet Nièvre, 
 Courcelles, Territoire de Belfort, fransk kommun i departementet Territoire de Belfort, 
 Buire-Courcelles, fransk kommun i departementet Somme, 
 Courcelles-au-Bois, fransk kommun i departementet Somme
 Courcelles-Chaussy, fransk kommun i departementet Moselle
 Courcelles-de-Touraine, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire, 
 Courcelles-en-Barrois, fransk kommun i departementet Meuse
 Courcelles-en-Bassée, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Courcelles-en-Montagne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Courcelles-Epayelles, fransk kommun i departementet Oise, 
 Courcelles-Frémoy, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Courcelles-la-Forêt, fransk kommun i departementet Sarthe, 
 Courcelles-le-Comte, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Courcelles-lès-Gisors, fransk kommun i departementet Oise, 
 Courcelles-lès-Lens, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Courcelles-lès-Montbard, fransk kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Courcelles-lès-Montbéliard, fransk kommun i departementet Doubs, 
 Courcelles-lès-Semur, fransk kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Courcelles-Sapicourt, fransk kommun i departementet Marne, 
 Courcelles-sous-Châtenois, fransk kommun i departementet Vosges
 Courcelles-sous-Moyencourt, fransk kommun i departementet Somme, 
 Courcelles-sous-Thoix, fransk kommun i departementet Somme
 Courcelles-sur-Aire, fransk kommun i departementet Meuse
 Courcelles-sur-Blaise, fransk kommun i departementet Haute-Marne, 
 Courcelles-sur-Nied, fransk kommun i departementet Moselle, 
 Courcelles-sur-Seine, fransk kommun i departementet Eure, 
 Courcelles-sur-Vesle, fransk kommun i departementet Aisne, 
 Courcelles-sur-Viosne, fransk kommun i departementet Val-d'Oise, 
 Courcelles-sur-Voire, fransk kommun i departementet Aube
 Saint-Brice-Courcelles, fransk kommun i departementet Marne
 Courcelles, tunnelbanestation i Paris,

Kanada 

 Courcelles, Kanada, region Estrie, provins Québec,

Personer 
 Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (1647–1733), fransk författarinna
 Daniel de Rémy de Courcelles (1626–1698), fransk koloniguvernör
 Étienne de Courcelles (1586–1659), fransk teolog
 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles (1759–1834), fransk genealog
 Gérard de Courcelles (död 1927), fransk racerförare